Классика Сан-Себастьяна () — ежегодная классическая однодневная велогонка, проходящая в окрестностях одноимённого города с 1981 года. Часть маршрута гонки проложена по побережью, перепад высот очень велик, поэтому за победу в ней традиционно борются горные специалисты. Протяжённость гонки колеблется около 230 километров, ключевым моментом является восхождение на гору Хайскибель, находящуюся за 30 километров до финиша. До 2005 года Классика была седьмой однодневкой UCI Road World Cup, затем стала частью UCI ProTour и UCI World Tour.

Призёры 

 Победитель 2007 года итальянец Леонардо Бертаньолли, но в 2013 году он был дисквалифицирован UCI за применение допинга с 1 января 2003 по 18 мая 2011 года, все его результаты в этот период были аннулированы. Перераспределение мест не производилось.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 
 
 
 Классика Сан-Себастьяна  на CQ ranking
 

Велогонки в Испании
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1981 года